Tabot est une région imaginaire du décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons. Il fait partie de Kara-Tur, un des continents d'Abeir-Toril.

Le royaume de Tabot est un pays de très haute montagne coincé entre le puissant empire de Shou Lung et les montagnes Wu Pi Te Shao, qui marquent la limite ouest du continent oriental.

Région des Royaumes oubliés